Deux navires de la Marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Kinn :
 Le KNM Kinn (1943), ex-Unterseeboot 1202, un U-Boot de type VIIC ayant servi dans la Kriegsmarine lors de la Seconde Guerre mondiale. Remis en service sous le nom de KNM Kinn en 1951, il est désarmé en 1961 et démoli en 1963.
 Le KNM Kinn (S-316), un sous-marin de  lancé en 1963.

Notes et références